Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn 2020/2021 – 67. edycja rozgrywek, mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy 2021/2022. Ich sponsorem tytularnym była Fortuna, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Fortuna Puchar Polski.

Puchar wywalczył Raków Częstochowa. Trofeum broniła .

Uczestnicy 

Objaśnienie:  został wykluczony z rozgrywek Pucharu Polski 2020/2021.

Zasady

Uczestnictwo 
Udział w rozgrywkach Pucharu Polski 2020/2021 na szczeblu centralnym i regionalnym (wojewódzkich związków piłki nożnej) miały obowiązek wziąć drużyny występujące na sześciu najwyższych poziomach ligowych (od Ekstraklasy do klasy okręgowej), pozostałe zespoły mogły zgłosić się do Pucharu Polski na zasadzie dobrowolności. Drużyny, które zrezygnowały z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2020/2021, nie były uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Warunkiem gry na szczeblu centralnym turnieju było posiadanie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2020/2021.

Losowanie 
Obowiązują reguły analogiczne do tych z poprzedniej edycji turnieju: 
 w rundzie wstępnej zestaw pojedynków był ustalony odgórnie – rywalizowało osiem najsłabszych drużyn II ligi 2019/2020, połączonych w pary według klucza: 11–18, 12–17, 13–16, 14–15;
 w 1/32 finału udział rozpoczyna 60 zespołów: 16 drużyn Ekstraklasy 2019/2020, 18 drużyn I ligi 2019/2020, 10 najlepszych drużyn II ligi 2019/2020 oraz 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym; losowanie w tej rundzie podzielone było na dwie części – w pierwszej z nich do czterech rozstawionych drużyn reprezentujących Polskę w pucharach europejskich dolosowywano rywali spośród pozostałych zespołów, a dalszych 28 par losowano spośród kolejnych niewylosowanych dotąd drużyn;
 zestaw pojedynków w pozostałych rundach losuje się bez rozstawień po zakończeniu poprzedniej rundy.

Kwestia gospodarzy meczów 
Obowiązują reguły analogiczne do tych z poprzedniej edycji turnieju: 
 w rundzie wstępnej gospodarzami są uczestnicy II ligi 2020/2021;
 w 1/32 finału gospodarzami były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach tej samej klasy – drużyny wylosowane jako pierwsze w danych parach,
 w przypadku meczów z udziałem dwóch drużyn Ekstraklasy, gdyby jedna z nich uczestniczyła w sezonie 2020/2021 w pucharach europejskich, to ona byłaby gospodarzem;
 w 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinale i półfinale gospodarzami są:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach tej samej klasy – drużyny wylosowane jako pierwsze w danych parach,
 formalnym gospodarzem finału jest zwycięzca pierwszej wylosowanej pary półfinałowej.

Zasady rozgrywania spotkań i awansu 
Wszystkie pojedynki w ramach turnieju rozgrywane są metodą pucharową bez rewanżów – zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy, przegrany odpada z dalszej rywalizacji. W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry zarządzana jest dogrywka (2 × 15 minut), a w razie dalszego braku rozstrzygnięcia decyduje seria rzutów karnych.

Wprowadzono nowe zasady co do liczby dopuszczalnych zmian oraz obowiązkowej liczby zawodników młodzieżowców. Każda drużyna może dokonać zmiany pięciu zawodników w czasie danego spotkania (wcześniej dopuszczalne były trzy zmiany w czasie podstawowym i czwarta w dogrywce), przy czym mogą być one dokonane w trakcie przerwy między pierwszą i drugą połową oraz w trakcie nie więcej niż trzech przerw w grze. Ponadto każda zespół musi wystawiać do gry w czasie trwania całego meczu co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców (w poprzedniej edycji obowiązkowy był występ jednego takiego zawodnika), czyli urodzonych w 1999 lub późniejszym roku i posiadających obywatelstwo polskie; dla takich graczy przeznaczono specjalne opaski na ramię.

Ostrzeżenia i wykluczenia 
Zawodnicy, którzy w czasie trwania turnieju otrzymali ostrzeżenia (żółta kartka), karani są następującymi karami dyskwalifikacji:
 przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu,
 przy czwartym ostrzeżeniu oraz każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym...) – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.

Kary te obowiązują wyłącznie w ramach Pucharu Polski różnych szczebli. Po rozegraniu meczów ćwierćfinałowych żółte kartki otrzymane wcześniej przez zawodników na szczeblu centralnym są anulowane. Kary za czerwone lub żółte kartki graczy drużyn, które awansowały do półfinału, były wykonywane w kolejnych meczach tej edycji Pucharu Polski, zaś w przypadku zawodników drużyn, które nie awansowały do półfinału, były one wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski.

Terminarz 
Kursywą zaznaczono terminy ramowe.

Nagrody pieniężne 
Wymiar nagród ustalił Zarząd PZPN na posiedzeniu 24 lipca 2020.

Runda wstępna 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2020/2021 następujące poziomy ligowe:
 II liga (trzeci poziom) – 4 drużyny:
 III liga (czwarty poziom) – 3 drużyny:

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 8 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 9 sierpnia 2020

|}
Objaśnienie: Gryf Wejherowo został wykluczony z rozgrywek.

Drabinka 
W polu po lewej stronie nazwy drużyny podano jej poziom ligowy w sezonie 2020/2021.

1/32 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2020/2021 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 16 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 18 drużyn:
 II liga (trzeci poziom) – 15 drużyn:
 III liga (czwarty poziom) – 13 drużyn:
 IV liga (piąty poziom) – 2 drużyny:

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 13 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 14 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 15 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 16 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 19 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 21 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 22 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 23 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 25 sierpnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 2 września 2020

|}
Uwagi:
1 Mecz Jaguar Gdańsk – Puszcza Niepołomice rozegrano na Stadionie GOS w Gdańsku.
2 Walkower na korzyść Korony Kielce – w drużynie KKS 1925 Kalisz zagrał nieuprawniony zawodnik. Wynik na boisku – 2:0 dla Kalisza.
3 Mecz Radomiak Radom – Miedź Legnica rozegrano na Stadionie Lekkoatletyczno-Piłkarskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu.
4 Mecz odwołany w pierwotnym terminie (14 sierpnia) z powodu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w drużynie Sandecji Nowy Sącz.
5 Mecz odwołany w pierwotnym terminie (15 sierpnia) z powodu zakażeń SARS-CoV-2 w drużynie Polonii Nysa.
6 Mecz odwołany w pierwotnym terminie (16 sierpnia) z powodu zakażeń SARS-CoV-2 w drużynie Pogoni Szczecin.
7 Mecz odwołany w pierwotnym terminie (16 sierpnia) z powodu zakażeń SARS-CoV-2 w drużynie Pogoni Siedlce.

1/16 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2020/2021 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 13 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 9 drużyn:
 II liga (trzeci poziom) – 6 drużyn:
 III liga (czwarty poziom) – 4 drużyny:

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 30 października 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 31 października 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 2 listopada 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 3 listopada 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 4 listopada 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 14 listopada 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 17 listopada 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 20 listopada 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 25 listopada 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 1 grudnia 2020

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 2 grudnia 2020

|}

1/8 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2020/2021 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 10 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 5 drużyn:
 II liga (trzeci poziom) – 1 drużyna:

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 9 lutego 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 10 lutego 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 11 lutego 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 16 lutego 2021

|}
Uwagi:
1 Mecz Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk rozegrano na Stadionie Ludowym w Sosnowcu.
2 Mecz Radomiak Radom – Lech Poznań rozegrano na Stadionie Ludowym w Sosnowcu.

1/4 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2020/2021 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 5 drużyn:
 I liga (drugi poziom) – 2 drużyny:
 II liga (trzeci poziom) – 1 drużyna:

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 2 marca 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 3 marca 2021

|}

1/2 finału 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2020/2021 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 3 drużyny:, , 
 I liga (drugi poziom) – 1 drużyna:

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 7 kwietnia 2021

! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 14 kwietnia 2021

|}

Finał 

Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentowali w sezonie 2020/2021 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 1 drużyna:
 I liga (drugi poziom) – 1 drużyna:

|-
! colspan=3 style="background-color:cornsilk" | 2 maja 2021

|}

Przypisy 

Puchar Polski w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie